Натуральне число 518
 518 рік до нашої ери
 518 рік нашої ери